Richard Eilenberg (Merseburg, 13 januari 1848 – Berlijn, 5 december 1927) was een Duits componist.

Leven 
Zijn muzikale loopbaan begon met een studie piano en compositieleer. Zijn eerste werk, een concertouverture, voltooide hij toen hij achttien jaar oud was. Hij vocht als vrijwilliger mee in de Frans-Duitse Oorlog (1870/1871). Daarna ging hij in 1873 aan de slag als muzikaal leider en dirigent in Stettin en vestigde zich in 1889 als componist in Berlijn.

Eilenberg trouwde tweemaal, zijn laatste vrouw heette Dorothee. Zij liggen begraven op het Südwestkirchhof Stahnsdorf.

Muziek 
Van zijn hand verschenen circa 350 composities. De meeste daarvan bevinden zich in de genres mars, orkestdansen en harmonie- en militaire muziek. Van zijn hand verschenen ook enkele operettes:  Comteß Ciquot, König Midas, Mariette en Der tolle Prinz. Zijn bekendste werk is waarschijnlijk Petersburger Schlittenfahrt, galopp opus 57 (1885/6), dat in The sleighride tingle een Engelse variant kreeg. André Rieu heeft dat melodietje meegenomen op zijn compact disc Christmas Magic. Andere populaire wijsjes zijn Die Mühle opus 52 (1885), een Kroningsmars voor Alexander III van Rusland en een ''Janitscharenmars.

Naar aanleiding van compact discuitgaven werd geprobeerd zijn werklijst terug te vinden. Dat is slechts ten delen gelukt. Het opvallende is dat met name bij de hogere opusnummers niets terug te vinden is/was. De redenen daarvoor werden gezocht in de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog en bezuinigingen bij bibliotheken en andere culture instellingen. De muziek van Eilenberg kende een (relatief) grote terugval in populariteit. Bij CPO Records is in 2015 een compact disc terug te vinden, die volledig gewijd is aan deze componist.

Werklijst 

Duits componist